De Zuid-Amerikaanse Spelen (ook wel ODESUR-Spelen genaamd; Spaans: Juegos Sudamericanos; Portugees: Jogos Sul-Americanos) zijn een regionaal multisportevenement, dat om de vier jaar wordt gehouden in Zuid-Amerika. De spelen worden georganiseerd door de Zuid-Amerikaanse Sportorganisatie (Organización Deportiva Sudamericana, ODESUR).

De eerste twee edities van dit sportevenement werden onder de naam Zuiderkruis-Spelen (Spaans: Juegos Cruz del Sur) georganiseerd.  De Spelen werden voor het eerst gehouden in 1978 in La Paz, Bolivia met acht deelnemende landen. Aan de laatste gehouden editie namen de twaalf onafhankelijke landen van het Zuid-Amerikaanse continent deel alsmede Aruba, de Nederlandse Antillen en Panama. De spelen kennen een eigen versie van de olympische vlam; de Zuid-Amerikaanse vlam, die in aanloop naar de Spelen in estafette vorm wordt overgebracht van Tiahuanaco, Bolivia naar de gaststad.

Edities

Deelnemende landen

Sporten 

 1998: vanaf Portugees- en Spaanstalige Wikipedia 
 2010: vanaf Engels- en Spaanstalige Wikipedia

Medaillespiegel aller tijden 

Multisportevenement
Sport in Zuid-Amerika